Seznam občine v Sloveniji zajema 212 občin, med katerimi jih ima 12 status mestne občine (označene z krepko). Zadnja je nastala občina Ankaran (2011).

Statistika občin

Število občin po letih 

 1994: 147 občin
 1998: 192 občin
 2002: 193 občin
 2006: 210 občin
 2011: 212 občin

Podrobno 

Leta 1994 je iz takratnih 62 občin ("komun") nastalo 147 novih občin. Od leta 1998 se je iz teh na še manjše odcepilo dodatnih 65 občin. Podatki so iz prve polovice leta 2020:

Glej tudi 
 seznam županov občin v Sloveniji
 seznam občin v Sloveniji (1990)
 seznam občin v Sloveniji (2005)
 seznam občin v Sloveniji (2006)

Sklici in opombe

Geografija Slovenije